BKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Burke Lakefront, Cleveland, Stati Uniti